Долинська міська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Долинська міська рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Долинська міська рада — Кіровоградська область, Долинський район